Pirih ist der Familienname von

 Metod Pirih (1936–2021), slowenischer Geistlicher, Bischof von Koper
 Miha Pirih (* 1978), slowenischer Ruderer
 Tomaž Pirih (* 1981), slowenischer Ruderer
 Žiga Pirih (* 1989), slowenischer Ruderer